Treća hrvatska rukometna liga predstavlja četvrti rang hrvatskog rukometnog prvenstva u sezoni 2012./13., te se sastoji od pet skupina - Istok, Jug, Sjever, Središte i Zapad.

Ljestvice

Istok

Jug

Sjever

Središte

Zapad

Izvori 
 hrs.hr, Glasnici 3.HRL Jug 2012./13. 
 hrs.hr, Glasnik 3. HRL Istok 2012./13. br. 22
 hrs.hr, Glasnik 3. HRL Zapad 2012./13. br. 26
 hrs.hr, Glasnik 3. HRL Središte 2012./13. br. 31
 hrs.hr, Glasnik 3. HRL Sjever 2012./13. br. 26

Poveznice 
 Premijer liga 2012./13.
 1. HRL 2012./13.
 2. HRL 2012./13.
 5. rang hrvatskog rukometnog prvenstva 2012./13.
 Hrvatski kup 2012./13.

2012-13
m-3